10 mijl (atletiek) - hardloopwedstrijd
 10 mijl (snelwandelen) - onderdeel op de Olympische Zomerspelen 1908